Lawrence Township (Illinois)
 
 
 
 au Minnesota :
 
 
 au New Jersey :
 Lawrence Township (comté de Cumberland)
 Lawrence Township (comté de Mercer)
 en Ohio :
 
 
 
 
 en Pennsylvanie :
 Lawrence Township (comté de Clearfield)
 

Homonymie de townships